Jméno a příjmení Zdeněk Míka má více nositelů:

 Zdeněk Míka (herec) (1919–2000) – český herec, režisér a divadelní ředitel
 Zdeněk Míka (historik) (* 1936) – český historik a muzejní pracovník